L’acide hydroxyeicosatétraénoïque (HETE) peut désigner :
 l’acide 5-hydroxyeicosatétraénoïque (5-HETE), un eicosanoïde
 l’acide 12-hydroxyeicosatétraénoïque (12-HETE), un autre eicosanoïde

Eicosanoïde